Die Cadre-71/2-Weltmeisterschaft 1991 war die 20. Cadre-71/2-Weltmeisterschaft. Das Turnier fand vom 3. bis zum 6. Oktober 1991 in Mürzzuschlag statt. Es war die erste Cadre-71/2-Weltmeisterschaft in Österreich.

Geschichte 
Dreizehn Jahre nach der letzten Cadre 71/2 Weltmeisterschaft in Bochum fand wieder mal eine Weltmeisterschaft in dieser attraktiven Spielart des Karambolsports im österreichischen Mürzzuschlag statt. Favoriten gab es vor dem Turnier mehrere. Auch das seit über sechzig Jahren gespielte Format wurde komplett geändert. Es wurde nur noch bis 250 Punkte gespielt und es gab Platzierungsspiele und eine KO-Phase. Nach den Gruppenspielen standen sich schließlich die beiden Gruppensieger im Finale gegenüber. Hier gewann Frédéric Caudron mit 250:188 in vier Aufnahmen gegen Fonsy Grethen. Platz drei sicherte sich im eigenen Land Ex-Europameister  Stephan Horvath der diesen Titel gegen Wolfgang Zenkner 1989 in Finale gewann. Die besten Turnierleistungen erzielte aber der Niederländer Jos Bongers der am Ende den siebten Platz belegte. Der erst 20-jähringe  Martin Horn zeigte phasenweise sein großes Talent und wurde aber nur Elfter. Die offiziell nicht mehr gewertete prolongierte Höchstserie verbesserte Caudron auf 427.

Turniermodus 

Es wurden zwei Vorrundengruppen im Round Robin System bis 250 Punkte gespielt. Die beiden Gruppenbesten spielten das Halbfinale. Alle Plätze wurden ausgespielt. Bei MP-Gleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Vorrundentabellen

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1991
Karambolageveranstaltung 1991
Sportveranstaltung in der Steiermark
Billardturnier in Österreich
Sport (Mürzzuschlag)